Финале Мађарског купа 2011. је било 15. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 8. јула 2011. између екипа Фехервара и Кечкемета.

Место одигравања утакмице 
Мађарски фудбалски савез је жребом одлучио да ли ће финале бити одржано на стадиону Шошто у Секешфехервару или на стадиону Секто у Кечкемету. На крају, жреб је био у корист Кечкемета ТЕ, тако да су могли да буду домаћини финала. Према најави такмичења, МЛС би финале одржала на неутралном месту, али су савез и два укључена клуба одлучили, након заједничких консултација, да се меч одигра на стадиону једне од екипа учесница.

Учесници 

Учесници Суперкупа за 2011. годину биле су екипе Видеотона и Кечкемета ТЕ. Екипа Секешфехервара је победник шампионата 2010/11, а екипа Кечкемета је била победник купа. Ове две екипе су се већ састале и у финалу Купа Мађарске 2011. године. Кечкемет ТЕ је тамо победио са 3 : 2. Извештај са финалне утакмице

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци о утакмици на magyarfutball.hu
 Подаци о утакмици на nemzetisport.hu

2011
Фудбал у 2011.
ФК Фехервар
ФК Кечкемет